Compuertas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Compuertas, Tamaulipas, Jaumave, 
 Compuertas, Sonora, Guaymas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar